kijanka – postać larwalna płazów

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jrst 1
 Kijanka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Chotcza

Cieki w Polsce 
 Kijanka – potok, dopływ Jawornika
 Kijanka – struga, dopływ Jeziora Goplany
 Kijanka – struga, dopływ Tynicy

Zobacz też 
 kijanka do prania